Återkomsten kan syfta på:

 Återkomsten (dikt) – en dikt från 1919 av William Butler Yeats
 Återkomsten (Almqvist) – en novell av Carl Jonas Love Almqvist
 Återkomsten (Enhärjarna) – musikalbum från 1998 av svenska vikingarock-bandet Enhärjarna
 Återkomsten (film) – rysk film från 2003 i regi av Andrej Zvjagintsev
 Återkomsten (film, 1956) – amerikansk film med Paul Newman i huvudrollen
 Återkomsten (novell) – en novell från 1921 av den amerikanske författaren H.P. Lovecraft
 Återkomsten (roman av Håkan Nesser) – en roman från 1995 av Håkan Nesser
 Återkomsten (TV-serie) – filmatisering från 2001 av Håkan Nessers roman
 Återkomsten (roman av Michael Connelly) – en roman från 1997 av Michael Connelly
 Återkomsten (1976) – en TV-film från 1976
 Återkomsten (roman av Simon Scarrow) – en roman från 2013 av Simon Scarrow.